Wahnbach ist ein Gewässername:

 Wahnbach (Prims), rechter Zufluss der Prims bei Bardenbach, Stadt Wadern, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Wahnbach (Sieg), rechter Zufluss der Sieg bei Seligenthal, Stadt Siegburg, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen